Pertyoideae – podrodzina w obrębie astrowatych (Asteraceae). W ujęciu Panero i Funk z 2002 oraz późniejszych aktualizacjach tej klasyfikacji astrowatych, jest to najstarsza z podrodzin astrowatych z centrum występowania poza kontynentami amerykańskimi. 

Obejmuje jedno plemię Pertyeae z 4 rodzajami i 99 gatunkami. Przedstawiciele podrodziny występują w Azji wschodniej i południowo-wschodniej (na zachodzie po Afganistan). Najbardziej bogate w gatunki są rodzaje: Ainsliaea (69 gatunków) i Pertya (28).

Rośliny bez soku mlecznego.

Morfologia 
 Pokrój Wieloletnie rośliny zielne, ale też krzewy i pnącza, nagie lub owłosione. 
 Liście Pojedyncze, skrętoległe lub skupione w rozetę przyziemną albo tworzącą się w środkowej części pędu, krótko- lub długoogonkowe, z blaszką różnych kształtów – od zaokrąglonej do równowąskiej, całobrzegą lub ząbkowaną. Użyłkowanie zwykle w postaci 3–5 wiązek głównych, rzadziej pierzaste.
 Kwiaty Zebrane w pojedyncze koszyczki lub tworzące kwiatostany złożone – kłosowate, groniaste lub wiechowate. Okrywy walcowate do dzwonkowatych, z listkami w 3–8 rzędach, zewnętrzne jajowatolancetowate, wewnętrzne wąskolancetowate, zaostrzone, zwykle krótko owłosione, rzadziej nagie. Kwiaty w koszyczkach zwykle nieliczne, czasem pojedyncze, obupłciowe. Korona promienista, z 5 płatkami zrośniętymi tylko u nasady, biała, różowa do czerwonej. Szyjka słupka cienka, rozwidlona, ale z krótkimi ramionami.
 Owoce Walcowate i żebrowane niełupki, nagie lub owłosione. Puch kielichowy w postaci szorstkich ości (u Pertya pierzasty).

Systematyka 
Pierwotnie podrodzina wyróżniona została przez Panero i Funk w 2002 i usytuowana na gradzie ewolucyjnym astrowatych jako kolejny klad od niego oddzielony po szeroko ujmowanej podrodzinie Carduoideae. Pozycja ta uległa zmianie i Pertyoideae umieszczone zostały w pozycji bazalnej względem gradu tworzonego przez kolejno oddzielające się trzy klady plemion wcześniej łączonych jako Carduoideae, a ze względu na relacje, rozdzielonych na trzy kolejne podrodziny.
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny podrodziny

Plemię Pertyeae Panero & V.A.Funk
 Ainsliaea DC.
 Catamixis Thomson
 Macroclinidium Maxim.
 Pertya Sch.Bip.

Przypisy 

Pertyoideae